El término calco puede referirse, en esta enciclopedia:

Copia o imitación 
 a una copia;
 a un plagio;
 a un papel de calco o papel carbón;
 a una copia de carbón;
 a una copia de carbón oculta;

Lingüística 
 a un calco semántico, tipo de préstamo léxico de otra lengua;

Topónimo 
 a Calco, localidad y comuna de Italia ubicada en la provincia de Lecco, región de Lombardía;

Otros 
 a un calco, antigua moneda de bronce que equivalía a la octava parte de un óbolo;
 a un zapato, una de las acepciones de calco.